Козьмин — русская фамилия.

 Козьмины — русский дворянский род.

Известные носители 
 Козьмин, Александр Иванович (1913—1988) — советский военачальник, генерал-полковник (1970).
 Козьмин, Борис Павлович (1888—1958) — советский историк и литературовед, доктор исторических наук (1935), профессор.
 Козьмин, Георгий Фёдорович (1903—1976) — начальник Главного управления кораблестроения ВМФ, вице-адмирал-инженер.
 Козьмин, Иван Иванович (1894—1940) — Герой Советского Союза.
 Козьмин, Константин Андреевич (1848—1896) — педагог, преподаватель русского языка и словесности.
 Козьмин, Мстислав Борисович (1920—1992) — советский литературовед и журналист.
 Козьмин, Николай Николаевич (1872—1938) — этнограф, историк Сибири, политический деятель.
 Козьмин, Прокофий Тарасович (1795—1851) — русский полковник корпуса штурманов, путешественник.
 Козьмин, Юрий Михайлович (1883—1916) — русский офицер, военный лётчик.

См. также 
 Козмин, Николай Кирович (1873—1942) — литературовед, пушкинист, член-корреспондент АН СССР.
 Козьминский